Hans Strigel ist der Name folgender Personen:

* Hans Strigel der Ältere († 1462), deutscher Maler
 Hans Strigel der Jüngere (1450–1479), deutscher Maler